Alberto Ghirardi – ciclista su strada italiano
 Giancarlo Ghirardi – fisico italiano
 Mario Ghirardi – calciatore italiano
 Riserva naturale regionale dei Ghirardi – area naturale protetta della regione Emilia-Romagna
 Teoria Ghirardi-Rimini-Weber – teoria oggettiva del collasso, nell'ambito delle interpretazioni della meccanica quantistica
 Tommaso Ghirardi – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Vincenzina Ghirardi Fabiani – in arte Fabiola, scrittrice italiana